Slovenija:

 Podklanec (Črnomelj, Slovenija), naselje u općini Črnomelj
 Podklanec (Sodražica, Slovenija), naselje u općini Sodražica
 Podklanec (Žiri, Slovenija), naselje u općini Žiri